About you now o About You Now puede referirse a:

 "About You Now"", un EP de Miranda Cosgrove.
 "About You Now", un sencillo de Miranda Cosgrove.
 "About you now" (2007), una canción del grupo Sugababes.